Gijsbert Verhoek – pittore olandese
 John Verhoek – calciatore olandese
 Pieter Cornelis Verhoek – pittore, scultore e poeta olandese
 Wesley Verhoek – calciatore olandese